Southgate bezeichnet:

 Southgate (London Underground), U-Bahn-Station in London
 Southgate HC, englischer Hockey-Verein

Orte im Vereinigten Königreich:
 Southgate (London), Stadtteil im Stadtbezirk London Borough of Barnet
 Municipal Borough of Southgate, ehemaliger Bezirk im Großraum London
 Southgate (Wales) auf der Halbinsel Gower

in den Vereinigten Staaten:
 Southgate (Florida)
 Southgate (Kentucky)
 Southgate (Michigan)

Ort in Australien:
 Southgate (New South Wales) am Clarence River in New South Wales

Personen:
 Gareth Southgate (* 1970), englischer Fußballspieler und -trainer
 Thomas Southgate (1894–1970), britischer Ruderer
 Tony Southgate (* 1940), britischer Ingenieur
 Troy Southgate (* 1965), britischer Schriftsteller
 William Wright Southgate (1800–1849), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 South Gate